Don Carlos kan henvise til flere artikler:

 Don Carlos (opera) – en opera i fem akter af Giuseppe Verdi
 Don Carlos (skuespil) – skuespil af Friedrich Schiller
 Don Carlos Buell – en amerikansk officer
 En række spanske kongelige med navnet Carlos (Karl), herunder:
 Carlos, fyrste af Asturien (1545-1568) – en spansk prins og hovedperson i Schillers og Verdis Don Carlos-værker
 Carlos María Isidro de Borbón (1788-1855) – en spansk prins, der krævede tronen i den første carlistkrig